Натуральне число 1051
 1051 рік до нашої ери
 1051 рік нашої ери